«Джейн Эйр» () — классический роман Шарлотты Бронте, один из самых знаменитых романов Британии.
 Джейн Эйр — главная героиня одноимённого романа.
 Экранизации романа 
 1934 — «Джейн Эйр». Чёрно-белый фильм. В ролях: Джейн — Вирджиния Брюс, Рочестер — Колин Клайв.
 1943 — «Джейн Эйр». Чёрно-белый фильм. В ролях: Джейн — Джоан Фонтейн, Рочестер — Орсон Уэллс. Малютку Элен Бёрнс играет Элизабет Тейлор.
 1970 — «Джейн Эйр». Фильм. В ролях: Джейн — Сюзанна Йорк, Рочестер — Джордж Скотт.
 1973 — «Джейн Эйр». Телесериал. В ролях: Джейн — Сорча Кьюсак, Рочестер — Майкл Джейстон.
 1983 — «Джейн Эйр». Телесериал. Реж. Джулиан Эмьес. В ролях: Джейн — Зила Кларк, Рочестер — Тимоти Далтон.
 1996 — «Джейн Эйр». Фильм. Реж. Франко Дзефирелли. В ролях: Джейн — Шарлотта Генсбур, Рочестер — Уильям Хёрт.
 1997 — «Джейн Эйр». Фильм. В ролях: Джейн — Саманта Мортон, Рочестер — Киаран Хайндс.
 2006 — «Джейн Эйр». Телесериал. В ролях: Джейн — Рут Уилсон, Рочестер — Тоби Стивенс.
 2011 — «Джейн Эйр». Фильм. В ролях: Джейн — Миа Васиковска, Рочестер — Майкл Фассбендер.
 Другое 
 Jane Air — российская альтернативная группа.